

Geografia 
 Miejscowości
Wielka Brytania:
 Chesterfield – miasto w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Chesterfield – dystrykt hrabstwa Derbyshire (Anglia)
 Chesterfield – stacja kolejowa w Chesterfield
 okręg wyborczy Chesterfield – okręg wyborczy obejmujący miasto Chesterfield (hrab. Derbyshire)
 Chesterfield – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)

Stany Zjednoczone:
 Chesterfield – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Chesterfield – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin
 Chesterfield – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Madison
 Chesterfield – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Chesterfield – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Chesterfield – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
 Chesterfield – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Essex
 Chesterfield – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Chesterfield
 Chesterfield – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie Henderson
 Chesterfield – miasto w stanie Wirginia, w hrabstwie Chesterfield

 Gminy
Stany Zjednoczone:
 Chesterfield (ang. Chesterfield Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin
 Chesterfield (ang. Chesterfield Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Chesterfield (ang. Chesterfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Macomb
 Chesterfield (ang. Chesterfield Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Chesterfield (ang. Chesterfield Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
 Chesterfield (ang. Chesterfield Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Burlington
 Chesterfield (ang. Chesterfield Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Essex
 Chesterfield (ang. Chesterfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Fulton

 Hrabstwa
Stany Zjednoczone:
 hrabstwo Chesterfield (ang. Chesterfield County) – w stanie Karolina Południowa
 hrabstwo Chesterfield (ang. Chesterfield County) – w stanie Wirginia

 Archipelagi
 Wyspy Chesterfield (Îles Chesterfield) – archipelag we francuskim terytorium zamorskim Nowa Kaledonia.

Postacie 
 Philip Stanhope, 1. hrabia Chesterfield
 Philip Stanhope, 2. hrabia Chesterfield
 Philip Stanhope, 3. hrabia Chesterfield
 Philip Dormer Stanhope, 4. hrabia Chesterfield (1694–1773) – brytyjski polityk i dyplomata.
 Philip Stanhope, 5. hrabia Chesterfield (1755–1815) – brytyjski polityk i dyplomata, adoptowany syn poprzedniego.

Pozostałe 
 Chesterfield F.C. – angielski klub piłkarski z Chesterfield
 Chesterfield – marka papierosów Altria Group, pochodzi od nazwy hrabstwa Chesterfield w Wirginii